

Geografia 
 Atollo Baa – atollo delle Maldive

Sigle 
 Basketball Association of America – vecchia denominazione dell'attuale National Basketball Association, lega professionistica di pallacanestro del Nord America
 British Airports Authority – società di gestione aeroportuale britannica, ora denominata BAA plc
 British Astronomical Association – associazione nazionale degli astronomi amatoriali del Regno Unito
 Buy American Act

Codici 
 BAA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bialla (Papua Nuova Guinea)
 baa – codice ISO 639-3 della lingua babatana

Linguistica
 Bāʾ, seconda lettera dell'alfabeto arabo